SGL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Cavite, Sangley Point, Filippine

 SGL – Standard Guide Linee (Linee Guida Standard)

 SGL|> S>Domanda|Risposta Positiva G>Giusta, dice il Vero L>Indicazione Esatta